Ferreruela kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Ferreruela (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Ferreruela (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar